Die NBA-Saison 2000/01 war die 55. Spielzeit der National Basketball Association. An der regulären Saison nahmen insgesamt 29 Mannschaften teil. Jedes Team absolvierte 82 Spiele. Die acht besten jeder Conference qualifizierten sich für die NBA Playoffs.

Die Los Angeles Lakers besiegten in den NBA Finals die Philadelphia 76ers mit 4:1. Sie verteidigten damit ihren NBA-Titel vom Vorjahr und wurden zum dreizehnten Mal überhaupt NBA-Meister.

Saisonnotizen 
 Die Vancouver Grizzlies spielten ihre letzte Saison in Vancouver. Ab der Saison 2001/02 trugen sie ihre Heimspiele in Memphis aus.
 Das NBA All-Star Game fand im MCI Center von Washington D.C. statt. Die Auswahl der Eastern Conference besiegte die Western Conference mit 111:110. Zum MVP wurde Allen Iverson von den Philadelphia 76ers gewählt.

Endstände 
 S = Siege, N = Niederlagen, PCT = prozentualer Sieganteil, P = Rückstand auf Divisionsführenden

In Klammern sind die Platzierungen in den Setzlisten der jeweiligen Conference-Playoffs aufgeführt.

Führende der Spielerstatistiken

Play-offs 2001 
Die erste Play-off-Runde wurde im Best-of-Five-Format ausgetragen. Alle weiteren Runden waren Best-of-Seven-Serien.

NBA Finals 2001 

Shaquille O’Neal von den Lakers wurde zum Finals MVP gewählt.

Siehe auch 
 NBA Draft 2000

Weblinks 
 Offizielle Seite der NBA
 Die Saison 2000/01 bei basketball-reference.com (englisch)

NBA-Saison
Basketballsaison 2000/01